Відьмак — персонаж слов'янської міфології;
 «Відьмак» — серія літературних творів про відьмака Геральта, написана Анджеєм Сапковським, та похідна медіафраншиза;
 «Відьмак» — рольова відеогра про відьмака Геральта за мотивами книжок Сапковського;
 «Відьмак 2: Вбивці королів» — наступна гра серії;
 «Відьмак 3: Дикий Гін» — наступна гра серії;
 «Відьмак» — польський телесеріал 2002 року за мотивами однойменної серії книг;
 «Відьмак» — фільм 2001 року, змонтований з однойменного телесеріалу;
 «Відьмак» — серіал 2019 року від компанії «Netflix»;
 «Відьмак» — поема Івана Бороздни;
 «Відьмак» — роман Віталія Гладкого;
 «Відьмак Великого Києва» — цикл оповідань Володимира Васильєва в жанрі технофентезі;

Див. також 
 Відьма